Amerikai Egyesült Államok
Eylau, texasi település
 Lengyelország
Iława, német neve Deutsch Eylau
 Oroszország
Bagratyionovszk, német neve Preußisch Eylau